Ел Олмека има више значења:

 Ел Олмека, Санта Роса (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Олмека (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику